Damal peut désigner :
 En Indonésie :
 Les Damal, une population de la province de Papouasie,
 Le damal, la langue parlée par les Damal, qui appartient à la famille des langues de Trans-Nouvelle-Guinée.
 Damal un chef-lieu de district dans la province d'Ardahan en Turquie.